Bebi ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Bebi, altägyptischer Wesir
 Boniface Bebi (* um 1947), namibischer traditioneller Führer
 Kevin Bebi (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler